Résultats détaillés de l'édition 2013 () du tournoi de tennis professionnel des Internationaux de France de tennis. Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi 
 À la mi-avril, une revalorisation des primes par rapport à l'an passé est annoncée, pour s'aligner sur les dotations des autres tournois du Grand Chelem.
 Dans le tableau du simple messieurs, Andy Murray ( mondial) déclare forfait pour le tournoi quelques jours avant le tirage au sort, en raison de douleurs dorsales ressenties au Masters de Rome.
 Dans le tableau du simple messieurs, Juan Martín del Potro ( mondial) déclare forfait pour le tournoi quelques jours avant le tirage au sort, en raison de problèmes respiratoires qui l'avaient contraint à se retirer de l'Open du Portugal et du Masters de Madrid.
 Les Américains Brian Baker et Mardy Fish déclarent forfaits quelques jours avant le début du tournoi, respectivement pour un besoin de récupération après une opération du genou et pour des problèmes cardiaques. Ils sont remplacés par João Sousa et Guido Pella.

Pendant le tournoi

Simple messieurs 
 Tommy Robredo est devenu le premier joueur, depuis 1927, à avoir remporté trois matches consécutifs dans un Grand Chelem après avoir concédé les deux premiers sets de ses matches.
 Bien que battu par Tommy Haas (7-6, 7-6, 4-6, 6-7, 10-8), John Isner a battu le record du nombre de balles de match sauvées au cours d'un match d'un tournoi du Grand Chelem : il s'est incliné après avoir sauvé 13 balles de match. Le record était détenu par Vincent Spadea, dans un match qui l'opposait à Florent Serra, en 2004.
 Rafael Nadal a remporté le tournoi pour la  fois en 9 ans, améliorant ainsi son propre record de victoires en simple messieurs (Björn Borg n'a remporté Roland Garros que 6 fois).
 Rafael Nadal devient le premier joueur de l'histoire à remporter au moins 8 fois un tournoi du Grand Chelem.

Simple dames

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Trophée des Légendes

Finale - Double messieurs moins de 45 ans

Finale - Double messieurs plus de 45 ans

Finale - Double dames

Handisport

Tennis fauteuil - Simple messieurs

Tennis fauteuil - Simple dames

Tennis fauteuil - Double messieurs

Tennis fauteuil - Double dames

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation